Jméno a příjmení František Šulc nese více známých osobností:

 František Šulc (házenkář, 1950) (* 1950) – československý házenkář
 František Šulc (házenkář, 1978) (* 1978) – slovenský házenkář (syn Františka Šulce, * 1950)
 František Šulc (kněz) (1851–1921) – český katolický kněz, monsignore, profesor dogmatiky
 František Šulc (novinář) (* 1970) – český novinář, držitel Ceny Ferdinanda Peroutky (2003), vedoucí poradců ministra obrany ČR (srpen 2010 – prosinec 2012)

Související články 
 Šulc